I Want You ("io voglio te/voi" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Di fronte all'uragano (I Want You) – film del 1951 diretto da Mark Robson
 I Want You –  film del 1998 diretto da Michael Winterbottom

Musica 
 I Want You – brano di Bob Dylan del 1966 contenuto nell'album Blonde on Blonde
 I Want You (She's So Heavy) – brano dei Beatles del 1969, contenuto nell'album Abbey Road
 I Want You – album di Marvin Gaye del 1976
 I Want You – singolo di Marvin Gaye del 1976 contenuto nell'album omonimo, di cui Madonna con la collaborazione dei Massive Attack ha realizzato una cover nel 1995
 I Want You – brano dei Kiss del 1976 contenuto nell'album Rock'n Roll Over 
 I Want You – brano di Joan Jett del 1979
 I Want You – singolo di Gary Low del 1983
 I Want You – singolo con Roxette, Eva Dalghren e Ratata, pubblicato dalla The Record Station, nel 1987
 I Want You – brano dei Savage Garden del 1996, contenuto nell'album Savage Garden
 I Want You – brano di Moloko del 2003, contenuto nell'album Statues
 I Want You – brano di Thalía del 2003, contento nell'album Thalía
 I Want You – brano di Janet Jackson del 2004, contenuto nell'album Damita Jo
 I Want You – brano di Paris Hilton del 2006 contenuto nell'album Paris 
 I Want You – brano di Common del 2007, contenuto nell'album Finding Forever
 I Want You – singolo di Martin Solveig del 2008
 I Want You – singolo di Maruv e Boosin del 2020

Pubblicità 

 I Want You – celebre espressione comparsa nel manifesto per l'arruolamento nell'Esercito degli Stati Uniti "I want you for U.S. Army!" con lo Zio Sam. Manifesto copiato dal primo e originale inglese, "Britons, Lord Horatio Herbert Kitchener wants you" del 1914, dato che l'esercito era formato da volontari poiché per l'introduzione della coscrizione obbligatoria bisognerà aspettare il 1916 (introduzione avvenuta proprio grazie a Kitchener).